

Cognome
 Bernard Romain – artista francese
 Sandra Romain – attrice pornografica rumena

Geografia
Francia
 Romain – comune del dipartimento del Doubs (Franca Contea)
 Romain – comune del dipartimento del Giura (Franca Contea)
 Romain – comune del dipartimento della Marna (Champagne-Ardenne)
 Romain – comune del dipartimento del Meurthe e Mosella (Lorena)

Onomastica
 Romain – forma francese del nome proprio di persona Romano